Кам-Рань - порт у В'єтнамі.
 Рань Олекса (1912) – український поет, прозаїк, журналіст.